Эддисон () — английская фамилия. Известные носители:

 Эддисон, Карен (род. 1971) — шотландская кёрлингистка и тренер.
 Эддисон, Колин (род. 1940) — английский футболист-нападающий, тренер.
 Эддисон, Эрик Рюкер (1882—1945) — британский писатель, публицист и государственный служащий. Считается одним из основателей литературного жанра фэнтези.
 Эддисон, Уильям Роберт Фонтейн (1883—1962) — британский священник, герой Первой мировой войны.

См. также